Bolacha - biscoitos achatados, usualmente feitos com farinha de trigo ou maisena, podendo ser doces ou salgados
Bolacha (suporte) - um suporte de papelão feito especialmente para copos e garrafas
Arroio Bolacha - um arroio brasileiro localizado no município de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul

Desambiguação